Hyllhornsteklar (Diapriidae) är en familj av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Hyllhornsteklar ingår i ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diapriidae 52 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar